Министерство энергетики Литвы — орган правительства Литовской Республики. 
Оно реализует политику правительства Литвы в топливно-энергетическом комплексе и поставок энергии на рынок страны. 

Его деятельность регулируется Конституцией Литовской Республики, указами Президента и премьер-министра и законами, принятыми Сеймом (парламентом).

Министерство энергетики Литвы было организовано после восстановления независимости Литвы, а 22 октября 1990 года Правительством Литвы были подтверждены нормативные акты министерства. 1 мая 1997 года министерство было упразднено и выполнение функций было передано министерству экономики. После реформы министерства экономики 27 января 2009 года министерство энергетики было восстановлено.

Руководители 
глава министерства:
 Ляунас Вайдотас Ашмонтас (17.03.1990 – 10.03.1993)
 Альгимантас Владас Стасюкинас (10.03.1993 – 15.05.1995)
 Арвидас Костас Лешчинскас (15.05.1995 – 23.02.1996)
 Саулюс Алоизас Бернардас Кутас (23.02.1996 – 19.12.1996)
 Арвидас Секмокас (10.02.2009 – 13.12.2012)
 Ярослас Неверович (13.12.2012 - 22.09.2014)
 Рокас Масюлис (22.09.2014 — 13.12.2016)
 Жигимантас Вайчюнас (13.12.2016 - 11.12.2020)
  (с 11.12.2020 - н.в.)

См. также 
 Висагинская АЭС
 Литовский институт энергетики

Ссылки

Примечания 

Энерг
Литвы